Сюзанна Жиро (фр. Suzanne Giraud):
 Жиро, Сюзанна (1910—?) — советская разведчица, член разведывательной сети Красная капелла.
 Жиро, Сюзанна (род. 1958) — французский композитор.